Table des caractères Unicode U+D000 à U+D7AF.

Hangûl (ou hangeul) – syllabes () (Unicode 2.0) 
Syllabes précomposées avec les jamos de base de l’écriture alphabétique hangûl (ou hangeul), utilisées pour l’écriture moderne du coréen.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Hangul Syllables, tableau sur le site Unicode.
   Syllabes hangûl, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (D000-DFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00D00